Royko ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Royko  (1744–1819), österreichischer katholischer Geistlicher und Aufklärer
 Mike Royko (1932–1997), US-amerikanischer Journalist